Georgiens fotbollslandslag kan avse
Georgiens herrlandslag i fotboll
Georgiens damlandslag i fotboll